Начиная с 4 июня 1996 года, произведено 79 пусков РН «Ариан-5» из них четыре — нештатные.

Первый испытательный полёт РН состоялся 4 июня 1996 года и был неудачным. РН была подорвана на 34 секунде полёта по причине неисправности в управляющем программном обеспечении, которая считается самой дорогостоящей компьютерной ошибкой в истории (см. Авария 4 июня 1996 года). Конвертация данных из 64-разрядного числа с плавающей запятой в 16-разрядное привела к зависанию компьютера. Процедура на языке Ада, обрабатывающая эту исключительную ситуацию, была исключена из соображений сохранения производительности системы.

Второй испытательный полёт, L502 30 октября 1997 года был частичной неудачей по причине проблем с управляемостью сопла ЖРД Вулкан. Вторая ступень отработала успешно, но не смогла достичь планируемой орбиты. Следующий полёт 21 октября 1998 года был успешным, и первый коммерческий запуск был произведён 10 декабря 1999 года — была выведена на орбиту рентгеновская обсерватория XMM-Newton.

См. также 

 Европейское космическое агентство
 Арианспейс

Примечания 

Ариан